Carmelo Abela (1972-), homme politique maltais ;
 Charles Abella (1879-1961), architecte français ;
 Gaetano Abela (1778-1826), patriote italien du Risorgimento ;
 George Abela (1948-), avocat et homme politique maltais ;
 Irving Abella (1940-), auteur, historien et professeur canadien ;
 Laura Abela (1984-), chanteuse italienne ;
 Leonardo Abela (1541-1605), prélat catholique ;
 Robert Abela (1977-), avocat et un homme d'État maltais.

Patronyme maltais